Denne liste over fredede fortidsminder i Assens Kommune viser alle fredede fortidsminder i Assens Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Assens Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Assens Kommune
Assens Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments